È la prima edizione del torneo.

In finale Aliona Bolsova e Andrea Gámiz hanno sconfitto Réka Luca Jani e Panna Udvardy con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Aliona Bolsova /  Andrea Gámiz (Campionesse)

  Raluca Olaru /  Laura Pigossi (quarti di finale)

Wildcard 

  Georgia Crăciun /  Cristina Dinu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Țiriac Foundation Trophy 2022